Coraebus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Laporte de Castelnau och Hippolyte Louis Gory 1839. Coraebus ingår i familjen praktbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Praktbaggar
Coraebus